Varennes kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Varennes, Dordogne, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Varennes, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Varennes, Indre-et-Loire, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Varennes, Somme, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Varennes, Tarn-et-Garonne, departementet Tarn-et-Garonne i regionen Occitanien, 
 Varennes, Vienne, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Varennes, Yonne, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Varennes-Changy, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Varennes-en-Argonne, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Varennes-Jarcy, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Varennes-le-Grand, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Varennes-lès-Mâcon, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Varennes-lès-Narcy, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Varennes-Saint-Honorat, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Varennes-Saint-Sauveur, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Varennes-sous-Dun, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Varennes-sur-Allier, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Varennes-sur-Amance, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Varennes-sur-Loire, departementet Maine-et-Loire i regionen Pays de la Loire, 
 Varennes-sur-Morge, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Varennes-sur-Seine, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Varennes-sur-Tèche, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Varennes-sur-Usson, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Varennes-Vauzelles, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Varennes-sur-Fouzon, före detta kommun, departementet Centre i regionen Centre-Val de Loire,

Kanada 

 Varennes (kommun), Québec, Montérégie, 
 Varennes (ort i Kanada, Québec, Montérégie, lat 45,68, long -73,43),

Se även 
Varenne

Robotskapade Kanadaförgreningar